Hartberg (district), een district in Oostenrijk
 Hartberg (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district